Rudnik – comune polacco del Voivodato di Lublino
Rudnik – comune polacco del Voivodato della Slesia
Rudnik nad Sanem – comune polacco del Voivodato della Precarpazia
Aleksinački Rudnik – località serba della municipalità di Aleksinac
Rudnik – montagna della Serbia centrale
Barbara Rudnik – attrice tedesca

Pagine correlate
Rudník